Nomes Próprios:
 Andreas Osiander, O Jovem, teólogo evangélico alemão (1562-1617)
 Andreas Osiander, o Velho, teólogo evangélico e reformador (1498-1552)
 Christian Friedrich Osiander (1789−1839), livreiro em Tübingen
 Christian Nathanael von Osiander (1781–1855), teólogo alemão
 Ernst Osiander (1829−1864), orientalista alemão
 Friedrich Benjamin Osiander (1759−1822), obstetra e Professor de Ginecologia em Göttingen
 Gottlieb Ulrich Osiander (1786−1827), teólogo evangélico alemão
 Heinrich Friedrich Osiander (1782−1846), economista alemão
 Johann Adam Osiander (médico) (1659–1708), médico alemão
 Johann Adam Osiander (filólogo) (1701–1756), teólogo evangélico e filólogo alemão
 Johann Adam Osiander (teólogo) (1622–1697), teólogo luterano alemão
 Johann Eberhard Osiander (1750−1800), teólogo evangélico alemão
 Johann Ernst Osiander (1792−1870), teólogo evangélico alemão
 Johann Friedrich Osiander (1787−1855), ginecologista alemão
 Johann Osiander (1564–1626), teólogo evangélico alemão
 Johann Osiander (1657–1724), teólogo evangélico alemão 
 Johann Rudolf Osiander (1717−1801), teólogo evangélico alemão
 Johann Rudolph Osiander (1689−1725), teólogo evangélico e filólogo alemão
 Joseph Osiander (1589−1635), teólogo evangélico alemão 
 Lucas Osiander, O Jovem, teólogo evangélico e chanceler da Universidade de Tübingen (1571-1638)
 Lucas Osiander, O Velho, teólogo evangélico e pregador alemão (1534-1604)
 Monica Osiander (1559-1611), filha de Lucas Osiander, O Velho (1534-1604)
 Philipp Gottlieb Osiander (1803–1876), político alemão